Jméno Servít mělo více osob:
 František Servít (1848–1923), pedagog a překladatel
 Miroslav Servít (1886–1959), přírodovědec
 Radim Servít (1921–1984), vyučující na ČVUT
 na něj se vztahuje hláška Servít je vůl

Související články 
 Řád služebníků Mariiných, zvaní Servité